Miguelense – abitanti di Miguel Pereira
Miguelense – abitanti di São Miguel das Matas
Miguelense – abitanti di São Miguel do Guaporé
Miguelense – abitanti di São Miguel dos Campos